

Geografia 
Guajira – comune dello Zulia (Venezuela)
Deserto di La Guajira – deserto della Colombia 
Dipartimento di La Guajira – dipartimento della Colombia
Penisola della Guajira – penisola dell'America meridionale

Musica 
Guajira – genere musicale

Televisione 
Guajira – telenovela colombiana